Teuthida – molusco marinho da classe dos cefalópodes

Geografia 
 Lula (Geórgia) – localidade no estado da Geórgia, Estados Unidos
 Lula (Mississippi) – localidade no estado de Mississippi, Estados Unidos
 Lula (Itália) – comuna da província de Nuoro, Itália
 Lula (Eslováquia) – município na Eslováquia

Pessoas 
 Luiz Inácio Lula da Silva – presidente do Brasil
 Luiz Fara Monteiro – jornalista, repórter e apresentador de televisão brasileiro
 Lula Ferreira – treinador de basquetebol brasileiro
 Luís Ribeiro Pinto Neto – futebolista brasileiro
 Luís Alonso Pérez – treinador de futebol brasileiro

Outros 
 Squiddly Diddly – personagem de desenho animado, no Brasil conhecido como Lula lelé
 Squidward Tentacles – personagem de desenho animado, no Brasil conhecido como Lula Molusco
 Lula, o Filho do Brasil – livro biográfico (2003) escrito por Denise Paraná
 Lula, o Filho do Brasil (filme) – filme baseado no livro de mesmo título
 Parablennius gattorugine

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de antropônimos